Die Liste der Rekordtorschützen in Länderspielen führt, getrennt nach Kontinenten, die jeweiligen Rekordtorschützen (nach der Anzahl der Tore) der einzelnen Länder in A-Länderspielen, soweit bekannt, auf.

Erklärungen
 Land: In Klammern steht die Anzahl der Spieler mit mindestens 30 Toren; kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht mehr existent oder keine FIFA-Mitglieder.
 Spieler: Fett gesetzte Spieler sind noch aktiv, kursiv gesetzte wurden aber in den letzten 6 Monaten nicht mehr in der Nationalmannschaft eingesetzt.

Afrika (CAF)

Asien (AFC)

Europa (UEFA)

Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF)

Südamerika (CONMEBOL)

Ozeanien (OFC) 

Anmerkungen:

 * – Der Spieler ist auch Rekordnationalspieler seines Landes
 * – Der Spieler war zeitweise auch Rekordnationalspieler seines Landes
 * – Der Spieler ist Rekordtorschütze der Meisterschaft
 NQ – Nicht qualifiziert
 NT – Nicht teilgenommen
 KW – Der Wettbewerb existierte zur aktiven Zeit des Spielers noch nicht
 KM – Der nationale Verband war kein Mitglied der FIFA und/oder des IOC und war daher nicht teilnahmeberechtigt.

Siehe auch 
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Liste der Fußball-Rekordnationalspieler
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen
 Frauen:
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Liste der Fußball-Rekordnationalspielerinnen
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen

Weblinks 
 FACT Sheet FIFA Century Club (Stand: 21. Dezember 2022)
 International Caps (rsssf.com (englisch), Stand: 31. Januar 2023, aktualisiert am 14. Februar 2023)
 eu-football.info: Liste der europäischen Nationalspieler (Aktualisierung zeitnah nach den Spielen)
 International Goals – Trivia (Spieler mit 40 und mehr Länderspieltoren) (zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2023)

Einzelnachweise 

!Rekord Tore
Liste (Fußball-Rekordspieler)